Karlikowo – dzielnica Sopotu
 Karlikowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa
 Karlikowo Lęborskie – wieś w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska
 Karlikowo – gromada
 Karlikowo – przystanek kolejowy w Karlikowie Lęborskim